Генрих Крузе ():
 Крузе, Генрих (1815—1902) — немецкий драматург и журналист.
 Крузе, Генрих (1866—1935) — немецкий виолончелист.